Гудман има више значења:
 Гудман (Висконсин)
 Гудман (Мисисипи)
 Гудман (Мисури)